Hurra – ein Junge! ist der Titel folgender Filme:

 Hurra – ein Junge! (1931), Spielfilm von Georg Jacoby 
 Hurra – ein Junge! (1953), Spielfilm von Ernst Marischka
 Hurra – ein Junge! (1966), Fernsehfilm von Klaus Wagner 

Siehe auch:
 Hurra, ein Junge, Schwank (1926) von Franz Arnold und Ernst Bach